Andrzej Tomaszewski (1934–2010) – polski architekt i urbanista
 Andrzej Tomaszewski (ur. 1948) – polski typograf
 Andrzej Tomaszewski (ur. 1966) – polski malarz
 Andrzej Jerzy Tomaszewski – polski kardiolog, prof. dr hab.